Esta é uma lista, não exaustiva, de algumas pinturas famosas da Suécia.

Ver também
Pintura na Suécia

Bibliografia

Ligações externas

Pintura da Suécia
Cultura da Suécia
Artistas da Suécia
Listas de pintura